Республіка Парагвай — країна в Південній Америці
 Річка Парагвай — річка в Південній Америці